Seydou Diarra (1933–2020) – iworyjski polityk, premier Wybrzeża Kości Słoniowej 
 Seydou Diarra (ur. 1968) – iworyjski piłkarz